Le mot trapèze a plusieurs significations :

 en géométrie, un trapèze est un quadrilatère possédant deux côtés parallèles ;
 en astronomie, l'amas du Trapèze est un amas d'étoiles dans la Nébuleuse d'Orion ;
 en anatomie, le mot trapèze désigne deux parties du corps ayant une forme de trapèze :
 un muscle trapèze, un muscle du dos ;
 l'os trapèze, un os de la main ;
 en zoologie, le trapèze est une espèce de papillon de la famille des Noctuidae;
 en sport :
 nautique, un trapèze est un élément de gréement des dériveurs légers et catamarans de sport ;
 en gymnastique et notamment dans les arts du cirque comme numéro aérien, le trapèze est un agrès
 le trapèze volant, discipline de cirque utilisant plusieurs trapèzes.
 le trapèze Washington

Culture
 Trapèze est un ballet de Sergueï Prokofiev (1925).
 Trapèze (Trapeze en anglais) est un film américain de Carol Reed sorti en 1956.
 Kūchū Buranko (littéralement Trapèze) est une série d'animation japonaise produit par la Toei Animation et sortie fin 2009.

Homonymie de titre